D28 (hunebed), een hunebed in Drenthe
 D28 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië